Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (Digital Signal Processing) – dziedzina nauki i techniki
 Procesor sygnałowy (Digital Signal Processor) – rodzaj mikroprocesora o architekturze przystosowanej do przetwarzania cyfrowych sygnałów
 Dom Słowa Polskiego
 Dynamic Shift Program – udoskonalenie automatycznej skrzyni biegów